Miejscowości w Polsce:
 Jasin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin
 Jasin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz
 Jasin – dawna nazwa wsi Jasień w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Czempiń
 Jasin – dzielnica miasta Niemcza w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim

Miejscowości na Białorusi:

 Jasin – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo

Zobacz też 
 Szejk Ahmed Jassin (czyt. jasin) – lider Hamasu